Mazzanti ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabetta Fiorini Mazzanti (1799–1879), italienische Botanikerin
 Enrico Mazzanti (1850–1910), italienischer Ingenieur und Zeichner, Illustrator der ersten Ausgabe des Pinocchio
 Luca Mazzanti (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Luca Mazzanti (Unternehmer) (* 1974), italienischer Fahrzeugkonstrukteur
 Ludovico Mazzanti (1686–1775), italienischer Maler

Mazzanti ist der Name folgender Unternehmen:
 Mazzanti Automobili, italienischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Mazzantini